Cyril Smith peut désigner :

 Cyril Smith (1892-1963), acteur britannique ;
 Cyril Smith (1909-1974), musicien britannique ;
 Cyril Smith (1926-2009), joueur de cricket australien ;
 Cyril Smith (1928-2010), homme politique britannique ;
 Cyril Smith (1929-2008), militant britannique.

Voir aussi 

 Cyril Stanley Smith (1903-1992), métallurgiste et historien des sciences britannique.